Le Fish and chips est un mets typique au Royaume-Uni. Fish and chips peut également désigner :

 Fish and Chips, film britannique de Damien O'Donnell sorti en 1999 ;
 Fish'n Chips, série d'animation en images de synthèse.

Autres 
 Fish and chips est également le nom d'un work in progress du groupe artistique Symbiotica

Homonymie de titre